

Sigle 
 Finite Difference Method  – metodo delle differenze finite per risolvere numericamente equazioni differenziali
 Free Download Manager – download manager open source
 Frequency Division Multiplexing – multiplazione a divisione di frequenza
 Fused Deposition Modelling – tecnica di prototipazione rapida, 

 FDM – codice vettore ICAO di Freedom Airlines

Musica 
FDM – album di Rosita Celentano del 1994
 F.D.M. – etichetta discografica italiana